Cape Moltke kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Kap Moltke, udde, Sermersooq, 
 Kap Harald Moltke, udde, 

Robotskapade Grönlandförgreningar